The Riddle steht für:

 The Riddle (Album), Musikalbum von Nik Kershaw (1984)
 The Riddle (Lied), Lied von Nik Kershaw (1984)